Miejscowości w USA:
 Waldo – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Talladega
 Waldo – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Waldo – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Alachua
 Waldo – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Waldo – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Waldo – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Waldo – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Waldo (ang. Waldo Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Waldo (ang. Waldo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Waldo (ang. Waldo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Waldo (ang. Waldo Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Waldo (ang. Waldo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Waldo (ang. Waldo Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Waldo (ang. Waldo County) – w stanie Maine